

Sigle 

Le sigle AOA peut signifier :
 absence d'opportunité d'arbitrage, un principe financier théorique qui permet d'établir des lois de trading ;
 Ace of Angels, un girl group sud-coréen, produit par FNC Entertainment ;
 , le nom de la société honorifique des médecins aux États-Unis ;
  ;
 , un terme aérodynamique désignant un angle d’incidence ;

Code 
Le code peut désigner :
  ;
 le kwanza angolais, selon la liste des codes des monnaies.

Sciences et techniques 
 Aoa est un genre de papillons, de la famille des Pierinae.
 L'Āoa ou Banian du Pacifique (Ficus prolixa) est un arbre originaire de l'écozone océanienne.